Баския:

 Баския — другое название Страны Басков.
 Баския, Жан-Мишель — американский художник.
 Баския — биографическая драма Джулиана Шнабеля 1996 года.